AGC – automatyczna regulacja wzmocnienia (ang. Automatic Gain Control)
 AGC – umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (ang. European Agreement on Main International Railway Lines)